pampa – formacja roślinna
 pampa – rodzaj ptaka
 Pampa – kraina geograficzna w Argentynie
 Pampa – miasto w USA
Zobacz też:

 La Pampa – prowincja w Argentynie